Carver (automerk), voormalig Nederlands autoproducent en -merk
 Carver (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Carver (film), Amerikaanse film uit 2008

Personen
 Abe Carver, personage uit Days of our Lives
 George Washington Carver (1861-1943), Amerikaans uitvinder
 Jesse Carver (1911-2003), Engels voetballer en voetbalcoach
 John Carver (gouverneur) (1576–1621), Pilgrim-leider
 John Carver (voetballer) (1965), Engels voetballer
 Lexie Carver, personage uit Days of our Lives
 Raymond Carver (1938-1988), Amerikaans schrijver en dichter